Суперкубок Либертадорес 1997 — 10-й и последний розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 15 июня по 17 декабря 1997 года. Для участия в турнире был приглашён бразильский клуб «Васко да Гама», к тому моменту ни разу не выигравший Кубок Либертадорес, однако являвшийся победителем Клубного чемпионата Южной Америки по футболу 1948 года, который считается прародителем Кубка Либертадорес. Одновременно к розыгрышу был не допущен аргентинский клуб «Архентинос Хуниорс», занявший в предыдущем розыгрыше последнее место в группе предварительного этапа. Формула розыгрыша была изменена, появился предварительный раунд, который как и первый раунд был разыгран в форме группового турнира. Трофей впервые завоевал аргентинский клуб «Ривер Плейт».

Предварительный этап

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 Суперкубок Либертадорес 1997 на сайте RSSSF

1997
Футбол в Южной Америке в 1997 году